El término cataratas puede referirse:

 En geografía, a las cataratas, cascadas o saltos de agua desde una altura significativa.
 En medicina, a las cataratas, la opacidad total o parcial del cristalino, en uno o en los dos ojos.